Поляко́ва — російське прізвище, жіночий варіант прізвища Поляков.

Відомі носії:
 Полякова Елла Михайлівна (1943) — голова громадської правозахисної організації «Солдатські матері Санкт-Петербурга», член Комісії з прав людини при президенті Російської Федерації.
 Полякова Євгенія Євгенівна (1983) — російська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка;
 Полякова Кіра Борисівна (1917—1989) — українська художниця-ілюстратор;
 Полякова Лариса Євгеніївна (1964) — українська політик;
 Полякова Любов Пантеліївна — генеральний директор товариства «Агрофірма „Слобожанська“», заслужений працівник сільського господарства України.
 Полякова Людмила Іванівна (1948—2012) — вчена- філолог, літературознавець, кандидат філологічних наук;
 Полякова Ольга Василівна — майор медичної служби Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність»;
 Полякова Ольга Юріївна (1984) — співачка, телеведуча, переможниця другого сезону шоу «Народна зірка».
 Полякова Тамара Едуардівна (*1960) — радянська та українська велогонщиця. Заслужений майстер спорту СРСР.
 Полякова Тетяна Вікторівна (1959—2021) — російська письменниця детективного жанру.

Примітки 

Жіночі форми прізвищ